Fue la primera temporada de Brazil's Next Top Model. El arduo casting se realizó durante julio de 2007, el inicio de la temporada fue el 19 de agosto, y salió al aire el 3 de octubre del mismo año. La temporada culminó con la elección de la ganadora trnasmitida el 20 de diciembre. La vencedora fue la joven de 19 años Mariana Velho firmó un contrato de cuatro años con la sucursal brasileña de la agencia de modelos Ford Models por valor de R $ 200.000 (o alrededor de 100 mil dólares estadounidenses) y fue en enero de 2008 cuando estuvo en la portada de la revista ELLE.

Llamados 

 La concursante ganó el reto de la semana
 La concursante fue eliminada
 La concursante ganó el reto de la semana  y fue eliminada
 La concursante ganó la competencia

Referencias 
 Página oficial

Brazil's Next Top Model